En Pologne, Wrząca peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wrząca est un village du powiat de Czarnków-Trzcianka, 
 Wrząca est un village du powiat de Kalisz,
 Wrząca est un village du powiat de Turek.

dans la voïvodie de Łódź
 Wrząca est un village du powiat de Pabianice,
 Wrząca est un village du powiat de Sieradz.

dans la voïvodie de Mazovie
 Wrząca est un village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Wrząca est un village.